Don Adams puede referirse a:

Don Adams, actor, comediante, director estadounidense.
Don Alden Adams,  presidente de la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania.
Don Adams, baloncestista estadounidense.